Erik Granfelt – ginnasta, tiratore di fune e calciatore svedese
 Hans Granfelt – schermidore e discobolo svedese
 Nils Granfelt – ginnasta svedese